A 2009-es WTCC cseh nagydíj volt a 2009-es túraautó-világbajnokság hatodik fordulója. 2009. június 21-én rendezték meg a Masaryk Circuit-n, Brnóban, Csehországban.

Első futam

Második futam

Külső hivatkozások 
 Eredmények

Csehnagydíj
WTCC2009